

Przewodniczący Rady Federalnej

I Republika

II Republika

Bibliografia
 Rada Federalna Austrii 

Polityka Austrii
Austria